Sozialdemokratische Arbeiterpartei (kurz SDAP) steht für:

 Sozialdemokratische Arbeiterpartei (Deutschland), Vorläuferpartei der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
 Sozialdemokratische Arbeiterpartei, früherer Name für die Sozialdemokratische Partei Österreichs
 Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands (SDAPR), Vorgängerpartei der Kommunistischen Partei Russlands
 Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, Vorgängerpartei der Partij van de Arbeid, Niederlande

Siehe auch:
 Sozialdemokratische Partei